Delegatura Ambasady RP w Pawłodarze (obecnie w Kazachstanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należał Obwód pawłodarski.

Delegaci 
 1941-1942 - Stanisław Lickindorf, attaché, delegat 
 1942 – Janina Grochocka, z-ca delegata/delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. 25 Oktiabrskiej 123 (ул. 25 Октября), obecnie ul. Generała Diusenowa (General Düysenov köşesi).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Pawłodar
Pawłodar
Stosunki polsko-rosyjskie